Ponta Preta kan syfta på följande platser:

Kap Verde 

 Ponta Preta (udde i Kap Verde, Sal), 
 Ponta Preta (udde i Kap Verde, Maio), 
 Ponta Preta (udde i Kap Verde, Praia), 

Robotskapade Kap Verdeförgreningar